

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Sidorówka – część wsi Rzeczyca w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Sidorówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo